Taraba (država u Nigeriji), država u Nigeriji
 Taraba (rijeka), rijeka u Nigeriji, pritoka Benue
 Taraba (ptica), ptica, Taraba major